Het ATP-toernooi van Hamburg 2020 (met de officiële naam Hamburg European Open) vond plaats van 21 tot en met 27 september 2020. Door de coronapandemie werd het toernooi verplaatst van juli naar september. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Deelnemers

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg